Драгољуб Шварц (1929 — 1985) био је југословенски и хрватски редитељ и сценариста.

Редитељ 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960 ▼
!1970 ▼
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|5
|4
|9
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|2
|3
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|6
|6
|12
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1963. || У пролазу (ТВ филм) || /
|-
| 1965. || Дилеме (ТВ серија) || /
|-
| 1965. || Чаробна ноћ (ТВ филм) || /
|-
| 1968. || Политичка вечера (ТВ филм) || /
|-
| 1968. || Агент из Вадуза (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Шведске шибице (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Станица тел (ТВ филм) || /
|-
| 1970. || Пансион с топлом и хладном водом (ТВ филм) || /
|-
| 1970. || Кратка ноћ (ТВ филм) || /
|-
| 1971. || Пријатељско оговарање (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Вријеме ратно и поратно (ТВ серија) || /
|-
| 1979. || Свјетионик (ТВ серија) || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Станица тел (ТВ филм) || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Умрли 1985.
Хрватски редитељи
Хрватски сценаристи
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи